Perla del Norte es un apelativo usado por algunas ciudades (aparte de la capital) que por su importancia histórica o cultural y su desarrollo económico se han hecho conocidas a nivel internacional.

Existen cuatro ciudades que se conocen con este apelativo (ordenadas de norte a sur):

 Victoria de Durango, México, desde mediados del siglo XX.
 San José de Cúcuta, Colombia, desde fines del siglo XIX.
 Chepén, Perú, desde fines del siglo XIX.
 Antofagasta, Chile, desde inicios del siglo XX, en su auge económico.

Cultura de América Latina